Soskowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Soskowo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Soskowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Soskowo (Orjol), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Orjol
 Soskowo (Perm), in der Region Perm